Єрмаш Андрій Пилипович (* 1957) — радянський кінорежисер і сценарист.
 Єрмаш Валентина Максимівна (1932 — ?) — новаторка виробництва, депутат Верховної Ради УРСР 6—7-го скликань.
 Єрмаш Пилип Тимофійович (1923—2002) — голова Державного комітету СРСР із кінематографії. Кандидат у члени ЦК КПРС (1976—1989). Депутат Верховної Ради СРСР 8—11-го скликань.